Żółwiniec bezeichnet Ortschaften in Polen: 
 Żółwiniec (Gostycyn), Weiler der Gmina Gostycyn in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Żółwiniec (Markusy), Dorf der Gmina Markusy in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Żółwiniec (Wierzbinek), Dorf der Gmina Wierzbinek in der Woiwodschaft Großpolen
 Żółwiniec, heute Żółwieniec, Dorf der Gmina Ślesin in der Woiwodschaft Großpolen